Лесогорский район:
 Лесогорский район — район Ленинградской области РСФСР в 1948—1960 годах
 Лесогорский район — район Сахалинской области РСФСР в 1946—1963 годах